Архиатр:
 Архиятр — главный начальник всей медицинской (включая и военно-медицинской) части в Российской империи.
 Архиатр — звание главного врача города, провинции или другой административной единицы в римской империи.
 Архиатр — звание лейб-медика папы римского в средние века.